Андре́ Венсесла́у Валенти́н Мака́нга (; род. 14 мая 1978, Луанда) — ангольский футболист и тренер.

Играл на позиции опорного полузащитника, отличался высокой физической силой. На клубном уровне Маканга выступал за португальские «Салгейруш», «Алверка», «Витория» (Гимарайнш), «Боавишта», турецкий «Газиантепспор», кувейтские «Аль-Кувейт» и «Аль-Джахра». С 1999 по 2012 год был игроком национальной сборной Анголы, участник чемпионата мира 2006 года, был капитаном сборной. Маканга завершил игровую карьеру в 2012 году, в феврале 2014 года стал ассистентом главного тренера сборной Анголы. Некоторое время исполнял обязанности наставника национальной команды. Под его руководством она провела четыре матча, в которых потерпела три поражения.

Примечания 

Футболисты Анголы
Игроки сборной Анголы по футболу
Игроки ФК «Салгейруш»
Игроки ФК «Алверка»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Боавишта»
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Ас-Сальмия»
Игроки ФК «Аль-Кувейт»
Игроки ФК «Аль-Джахра»
Футбольные тренеры Анголы
Тренеры сборной Анголы по футболу
Тренеры ФК «Рекреативо» Либоло